Сіліваш () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Хопирта.
 Сіліваш () — село в Румунії, у повіті Клуж. Адміністративно підпорядковується місту Герла.